Rammelmeyer ist der Familienname verschiedener Personen:

 Adam Rammelmeyer (1807–1887), österreichischer Bildhauer
 Alfred Rammelmeyer (1910–1995), Slawist

Siehe auch:
 Rammelmayer
 Rammelmayr